Joseph Grandgagnage (1797-1877) est un écrivain belge.
Charles Grandgagnage (1812-1878) est un linguiste belge, neveu du précédent.
Jules Grandgagnage (1950) est  un écrivain flamand. 

Homonymie de patronyme